Stronghold:

 Stronghold — игра 1993 года от Strategic Simulations, Inc.
 Stronghold — серия игр от Firefly Studios
 Stronghold — игра 2001 года
 Stronghold Crusader
 Stronghold 2
 Stronghold Legends
 Stronghold Kingdoms
 Stronghold 3
 Stronghold Crusader 2
 Stronghold Warlords

 Stronghold — альбом группы Summoning 1999 года